Вартан — фамилия. Известные носители:

 Вартан, Майкл (, род. 27 ноября 1968) — французско-американский актёр.
 Вартан, Сильви (, род. 15 августа 1944) — французская певица и киноактриса.